Bataille du fleuve Yalu (1894)
 Bataille du fleuve Yalou (1904)